

Фрумоаса () — комуна у повіті Харгіта.
 Фрумоаса () — село у повіті Харгіта. Адміністративний центр комуни Фрумоаса.
 Фрумоаса () — комуна у повіті Телеорман.
 Фрумоаса () — село у повіті Телеорман. Адміністративний центр комуни Фрумоаса.
 Фрумоаса () — село у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Балкань.
 Фрумоаса () — село у повіті Сучава. Входить до складу комуни Моара.

Фрумоаса () — село у Калараському районі.